San Juan Cieneguilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan la Ciénega, ort, Oaxaca, San Juan Cieneguilla, 
 San Juan Cieneguilla (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar